Жима-Эрбала ( — «маленький Эрбала») — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Жима-Эрбала расположен на границе с Ингушетией, к северо-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на юго-востоке — аулы Ёкка-Эрбала и Гулач, на северо-востоке — аул Кечнюхи.

История 
Аул Жима-Эрбала был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

С 2012 года аул Жима-Эрбала входит в состав ранее упразднённого Галанчожский район.

Примечания

Ссылки 
 topomapper.com — подробная карта Чечни и Ингушетии.
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне